Sylvain Richard Cloutier (né le  à Mont-Laurier, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Sa carrière junior se déroula avec le Storm de Guelph de la Ligue de hockey de l'Ontario. Il impressionna assez pour être repêché au  par les Red Wings de Détroit. Il se joignit alors au club-école de Détroit, les Red Wings d'Adirondack, à la fin de la saison 1993-1994. Il fut incapable de se joindre au grand club et il signa en 1998 avec les Blackhawks de Chicago avec qui il joua 7 matches dans la LNH.

En 1999, la LNH procéda à un repêchage d'expansion. Cloutier fut alors sélectionné par les Thrashers d'Atlanta. Il ne réussit pas à se tailler un poste et il a été échangé aux Devils du New Jersey en . Mis à part les 7 matches joués en 1998-1999, il joua le reste de sa carrière dans les mineures et en Europe où il termina sa carrière à la fin de la saison 2007-2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 ||Legion de Sault Ste. Marie ||NOHA ||34 ||51 ||40 ||91 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Storm de Guelph ||LHO ||62 ||35 ||31 ||66 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Storm de Guelph || LHO ||44 ||26 ||29 ||55 ||78 ||5 ||0 ||5 ||5 ||14
|-
|1993-1994 ||Storm de Guelph || LHO ||66 ||45 ||71 ||116 ||127 ||9 ||7 ||9 ||16 ||32 
|-
|1993-1994||Red Wings d'Adirondack ||LAH ||2 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995||Red Wings d'Adirondack ||LAH ||71 ||7 ||26 ||33 ||144 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Storm de Toledo ||ECHL ||6 ||4 ||2 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996||Red Wings d'Adirondack ||LAH ||65 ||11 ||17 ||28 ||118 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1996-1997 ||Red Wings d'Adirondack ||LAH ||77 ||13 ||36 ||49 ||190 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1997-1998 ||Red Wings d'Adirondack ||LAH ||72 ||14 ||22 ||36 ||155 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998||Vipers de Détroit ||LIH ||8 ||0 ||1 ||1 ||18 ||21 ||7 ||5 ||12 ||31
|-
|1998-1999 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||73 ||21 ||33 ||54 ||128 ||7 ||3 ||2 ||5 ||12 
|-
|1998-1999||Blackhawks de Chicago ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Solar Bears d'Orlando ||LIH ||9 ||1 ||1 ||2 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000||River Rats d'Albany ||LAH ||66 ||15 ||28 ||43 ||127 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2000-2001 ||River Rats d'Albany ||LAH ||79 ||16 ||35 ||51 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||River Rats d'Albany ||LAH ||60 ||6 ||10 ||16 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Aeros de Houston ||LAH ||69 ||4 ||11 ||15 ||129 ||23 ||3 ||3 ||6 ||28
|-
|2003-2004 ||HC Ambri-Piotta ||LNA ||12 ||3 ||5 ||8 ||17 ||7 ||0 ||2 ||2 ||16 
|-
|2003-2004||IceHawks d'Adirondack ||UHL ||33 ||16 ||20 ||36 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2003-2004||River Rats d'Albany ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Crunch de Syracuse ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Frostbite d'Adirondack ||UHL ||77 ||27 ||50 ||77 ||59 ||6 ||2 ||3 ||5 ||20
|-
|2005-2006 ||Frostbite d'Adirondack ||UHL ||75 ||31 ||59 ||90 ||127 ||6 ||5 ||2 ||7 ||11
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Coventry Blaze ||Challenge Cup ||8 ||4 ||7 ||11 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Coventry Blaze||EIHL ||52 ||23 ||32 ||55 ||90 ||3 ||1 ||3 ||4 ||9
|-
|2007-2008 ||Coventry Blaze ||EIHL ||63 ||32 ||44 ||76 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Hull Stingrays ||EIHL ||44 ||7 ||17 ||24 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Hull Stingrays ||EIHL ||58 ||11 ||36 ||47 ||64 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2011-2012 ||Hull Stingrays ||EIHL || 55|| 11|| 21|| 32|| 91|| 3|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2012-2013 ||Hull Stingrays ||EIHL || 58|| 12|| 22|| 34|| 166|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Hull Stingrays ||EIHL || 59 || 12 || 36 || 48 || 90 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6

| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Équipes d'étoiles et trophées
2003 : remporte la Coupe Calderde la Ligue américaine de hockey avec les Aeros de Houston.

Transaction en carrière
 : signe un contrat comme agent libre avec les Blackhawks de Chicago.
 : réclamé par les Thrashers d'Atlanta des Blackhawks de Chicago lors du Repêchage d'expansion de la LNH 1999.
 : échangé aux Devils du New Jersey par les Thrashers d'Atlanta avec Jeff Williams et le choix de  d'Atlanta (Ken Magowan) lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2000 pour Éric Bertrand et Wes Mason.

Parenté dans le sport
 Frère du gardien de but Dan Cloutier.

Notes et références 

Naissance en février 1974
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur du Frostbite de l'Adirondack
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Hull Stingrays
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace